Кубок Албании по футболу 2016/17 годов () — 65-й розыгрыш Кубка Албании по футболу. Обладателем трофея стала «Тирана», выигравшая этот титул в 16-й раз в своей истории, что является рекордом для этого турнира.

Предварительный раунд 
В предварительном раунде играли команды албанского Второго дивизиона. Матчи прошли 25 сентября.

|-

|}

Первый раунд 
30 команд албанской Суперлиги и Первого дивизиона стартовали с первого раунда, 2 победителя предварительного раунда также сыграли на этой стадии. Первые матчи состоялись 28 сентября 2016 года, а ответные - 5 октября 2016 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи были сыграны 26 октября 2016 года, а ответные - 16 ноября 2016 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи были сыграны 1 февраля 2017 года, а ответные - 15 февраля 2017 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи были сыграны 5 и 6 апреля 2017 года, а ответные - 19 апреля 2017 года.

|}

Финал

Примечания

Ссылки
 Official website 
 Кубок Албании на soccerway.com

2016/2017
Спорт в Албании в 2016 году
Спорт в Албании в 2017 году
Албания